Николай Павлович Аносов (12 ноября 1834 — 17 сентября 1890) — горный инженер, золотопромышленник, чиновник по особым поручениям при генерал-губернаторе Восточной Сибири, камер-юнкер, член-корреспондент Сибирского отдела Императорского Русского географического общества.

Биография 
Родился в семье Павла Петровича Аносова — известного учёного-металлурга, геолога, организатора горнозаводской промышленности. В 1853 окончил Институт Корпуса горных инженеров и получил назначение в Нерчинские заводы. В первые месяцы работы нашел крупные россыпи золота по руслу речки Бальджи.

За более чем двадцатилетний стаж работы в восточной Сибири и на Дальнем Востоке по поиску и разработке месторождений золота он создал и применил на практике специальную поисковую методику, позволяющую определить первичные геологические предпосылки формирования узлов россыпной золотоносности.

C 1854 Н. П. Аносов являясь чиновником по особым поручениям при генерал-губернаторе Восточной Сибири Н. Н. Муравьеве-Амурском проводит геологическое изучение берегов Амура на предмет возможности нахождения золота.

Уйдя в 1862 году с государственной службы, Н. П. Аносов становится руководителем поисковой партии золотопромышленника Д.Е Бенардаки и зимой 1865—1866 годов открывает богатые россыпи золота в верховьях рек Ольдой и Ур. В 1868 он совместно с Д. Е. Бенардаки основывает Верхнеамурскую компанию для разработки золота в верховьях Амура, в 1873 — Среднеамурскую компанию для добычи золота в верховьях рек Зеи и Селемджи. В 1875 совместно с И. Ф. Базилевским основал Ниманскую компанию для разработки золота, открытого по его изысканиям на реке Ниман. В то время открытый Аносовым золотоносный район в Приамурье давал до одной пятой всего российского золота, а созданные по его инициативе золотопромышленные компании входили в число крупнейших в России.

Работа в Русском географическом обществе 
Являясь членом-корреспондентом Сибирского отделения Русского географического общества Н. П. Аносов написал статьи и книги.

В «Горном Журнале»:
 «Геогностическое описание берегов реки Амура» (1861, ч. ІІ, С. 1), эта статья напечатана также и в I томе «Известий Сибирского отдела Имп. Русского Географического Общества», к статье приложены собственные рисунки Аносова с натуры (вышла отдельной книгой в 1871)
 «Китайская разработка золотых песков» (1863, ч. II, С. 353)
 «Морские золотые россыпи» (1864, ч. II, С. 520)
 «Ущелье Хингана» (1865, ч. II, С. 60)
 «Амурские золотые россыпи» (1866, ч. IV, С. 161). Издана в 1875 «Карта маршрутов» Аносова и его партии.

Кроме того, несколько его статей помещены в «Записках» Императорского Русского географического общества 1864, в «Известиях» Географического общества (т. І и II), в «Записках» Сибирского отделения Императорского Русского географического общества (кн. 5 и 6), в «Extraits des publications de la Société Géogг. de Russie en 1856 et 1857».

Звания и награды 
В числе очень немногих горных инженеров за исключительные заслуги в открытии месторождений рассыпного золота Н. П. Аносов удостоен чина камер-юнкера. В 1876 году был удостоен звания Почётного члена детского приюта Принца Ольденбургского.

Награждён орденами Святой Анны 2-й и 3-й степени, Святого Владимира 4-й степени

Имя Н. П. Аносова на карте 
Имя Н. П. Аносова отмечено и на карте Амурской области:
 река Аносов — левый приток Медвежьего (бассейн реки Большой Мадалан), Сковородинский район.
 село Аносово — село в Шимановском районе на левом берегу реки Ульмин. Основано в 1857 году.
 Аносовские острова — в русле реки Амур, Шимановский район.
 поселок Аносовский (ранее — казачья станица Аносовская) — поселок в Тындинском районе.
 станция Аносовская — на железнодорожной ветке БАМ (Байкало-Амурская магистраль)- Тында.

Литература 
 П. Ю. Афанасьев «Золото Приамурья», — Благовещенск: Зея, 2006—230 с.
 П. Ю. Афанасьев «Люди золота. Из истории золотодобычи на юге Российского Дальнего Востока», — Благовещенск: Зея, 2008. — 280 с.

Географы Российской империи
Инженеры Российской империи
Золотопромышленники Российской империи
Камер-юнкеры (почётное звание Российской империи)